Desa Bulang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bulang (administrativ by i Indonesien, lat -7,80, long 113,33), Jawa Timur, 
 Desa Bulang (administrativ by i Indonesien, lat -7,49, long 112,60), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar